Als Zumutung wird bezeichnet:
 Frechheit, eine Respektlosigkeit
 Eine durch die Zumutbarkeit begrenzte Belastung, ein Begriff der u. a. im Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und Umweltrecht verwendet wird

Siehe auch